Runga ist

 eine Ethnie in der Zentralafrikanischen Republik, siehe Runga (Volk)
 eine neuseeländische Sängerin und Liedermacherin, siehe Bic Runga